

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Matf“ beginnt.

Matf 



Matfe 
 Matfeldt, Bernhard (1661–1720), deutscher Jurist, Ratsherr und Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Matfi 
 Matfield, Victor (* 1977), südafrikanischer Rugby-Spieler

Matfr 
 Matfried I., Graf von Orléans